Андре́й Ви́кторович Смирно́в:
 Смирнов, Андрей Викторович (род. 1973) — российский кёрлингист.
 Смирнов, Андрей Викторович (род. 1980) — российский футболист.
 Смирнов, Андрей Викторович (род. 1977) — украинский футболист.